Это список знаменосцев, которые представляли Объединённую германскую команду на Олимпийских играх.

Знаменосцы несут национальный флаг своей страны на церемонии открытия Олимпийских игр.

См. также 
 Объединённая германская команда на Олимпийских играх
 Список знаменосцев Германии на Олимпийских играх
 Список знаменосцев ГДР на Олимпийских играх
 Список знаменосцев ФРГ на Олимпийских играх

Примечания 

Списки знаменосцев на Олимпийских играх по странам